Radegast (auch poln. Radogoszcz sowie tschech. Radhošt) steht für:
 Radegast, slawische Gottheit, siehe Svarožić
 Radegast (Bier), tschechische Biermarke
 Bahnhof Radegast, ehemaliger Bahnhof und Gedenkstätte des Ghettos Litzmannstadt
 Erweitertes Polizeigefängnis Radogoszcz, ehemaliges Gefängnis der Nationalsozialisten in Łódź
 Radegast (Stepenitz), Fluss in Mecklenburg-Vorpommern 
 (2581) Radegast, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Radegast ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Radegast (* 1970), deutscher Basketballspieler, Basketballtrainer und Basketballfunktionär
 Wolfgang Rohner-Radegast (1920–2002), deutscher Verlagslektor und Schriftsteller

Radegast ist der Name folgender Orte
in Deutschland:
 Radegast (Bleckede), Ortsteil der Stadt Bleckede im Landkreis Lüneburg in Niedersachsen
 Radegast (Dahlen), Ortsteil der Stadt Dahlen im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Radegast (Krembz), Ortsteil der Gemeinde Krembz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Radegast (Satow), Ortsteil der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Stadt Radegast, Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt

in Polen:
 Radagoszcz (deutsch: Radegast, ehem. Landkreis Preußisch Stargard, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, siehe Gmina Osiek (Powiat Starogardzki)
 Radogoszcz (deutsch: Radegast oder Radogosch), Siedlung in Łódź
 Radogoszcz (deutsch: Wünschendorf), Dorf nördlich Lubań

Siehe auch:
 Radhošť, (deutsch Radhoscht) Berg in der Mährischen Walachei (Tschechien)